

Ловковиці — село в гміні Стшелечкі Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Ловковиці — село в гміні Ключборк Ключборського повіту Опольського воєводства